Сибречпроект — институт по проектированию объектов речного транспорта. Создан в 1947 году. Головной офис находится в Новосибирске.

История 
Проектный институт был организован в 1947 году приказом министра речного флота и Постановлением Совмина СССР. Было создано Новосибирское отделение московской организации «Гипроречтранс».

В 1979 году институт был реорганизован в Сибгипроречтранс (Сибирский институт проектирования на речном транспорте).

С 1992 года организация носит название «Сибречпроект».

Деятельность 
Проектно-изыскательные работы для строительства речного транспорта (причалы, речные вокзалы, порты, берегоукрепительные сооружения и т. д).

Проектирование социально-культурных и жилых объектов для речников.

Базы материально-технического оснащения для освоения нефтегазовых месторождений на территории Сибири и др.

Проекты в Новосибирске
Укрепление берега в районе Академгородка методом намыва пляжа, создание набережной от железнодорожного до Коммунального моста, а также в районе Димитровского моста, возведение производственного здания проектного института «Сибречпроект», строительство речного вокзала, гостиницы «Обь», больницы водников в Первомайском районе, постройка ПТУ и школы в районе Затона.

См. также 
 СибЗНИИЭП
 Новосибгражданпроект

Ссылки 
 

Компании Новосибирска
Проектные организации